Barqueiros (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Barqueiros (Mesão Frio), een plaats in de Portugese gemeente Mesão Frio